Rollbahn bezeichnet:

 einen Verbindungsweg zwischen den Start- und Landebahnen eines Flugplatzes, siehe Rollbahn
 eine Fahrbahn im Straßenverkehr, siehe Straßenquerschnitt#Fahrbahn
 wichtige Fernstraßen im Sprachgebrauch der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, insbesondere für die Verbindung Moskau–Minsk–Brest, siehe Panzerrollbahn
 davon abgeleitet: Die Rollbahn, Kriegs- und Liebesroman von Heinz G. Konsalik von 1959
 eine Eisenbahnstrecke im Schienenverkehr
 die Bahnstrecke Wanne-Eickel–Hamburg
 umgangssprachlich eine Kugelbahn für Murmeln
 in Österreich eine Feldbahn
 eine plane, eventuell leicht in Rollrichtung geneigte Anordnung von Walzen um Kunststoffboxen, Pakete oder Schachteln handgeführt, durch Schwerkraft oder Rollenantrieb getrieben zu fördern – vorwiegend: Rollenbahn